Il singolare dell'IGA U.S. Indoor Championships 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Brenda Schultz era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Lindsay Davenport ha battuto in finale 6–4, 6–2 Lisa Raymond.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Lindsay Davenport (campionessa)
  Amanda Coetzer (quarti di finale)
  Kimberly Po (semifinali)
  Lisa Raymond (finale)

 Jennifer Capriati (quarti di finale) 
 Amy Frazier (primo turno) 
 Marianne Werdel-Witmeyer (secondo turno) 
 Patricia Hy-Boulais (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

IGA U.S. Indoor Championships 1997